

Geografia

Regno Unito 
 Stafford – città dello Staffordshire
 Stafford – borough dello Staffordshire

Stati Uniti d'America 
 Stafford – città della Contea di Tolland, Connecticut
 Stafford – città della Contea di Stafford, Kansas
 Stafford –  census designated place nella contea di Stafford, Virginia
 Stafford – township della Contea di Ocean, New Jersey
 Stafford – città della Contea di Genesee, New York
 Stafford – villaggio della Contea di Monroe, Ohio
 Stafford – città della Contea di Fort Bend, Texas

Persone 
 Stafford – famiglia inglese
 Daimion Stafford – giocatore di football americano statunitense
 Dorothy Stafford – nobile inglese
 Edward Stafford, II conte di Wiltshire (1470) – nobile inglese
 Edward Stafford, III duca di Buckingham (1478) – nobile inglese
 Edward Stafford, III barone Stafford (1535) – nobile inglese
 Edward Stafford (1552) – diplomatico inglese
 Edward Stafford, IV barone Stafford (1572) – nobile inglese
 Edward Stafford (1819) – politico neozelandese
 Elizabeth Stafford (1479) – nobile inglese
 Elizabeth Stafford (1497) – nobile inglese
 Elizabeth Stafford (1546) – cortigiana e cospiratrice inglese
 Frederick Stafford – attore austriaco
 Grant Stafford – ex tennista sudafricano
 Greg Stafford – autore di giochi statunitense
 Harry Stafford – ex calciatore inglese
 Henry Stafford (1425) – nobile inglese
 Henry Stafford, II duca di Buckingham (1455) – nobile inglese
 Henry Stafford, III conte di Wiltshire (1479) – nobile inglese
 Henry Stafford, I barone Stafford (1501) – nobile inglese
 Henry Stafford, II barone Stafford (1527) – nobile inglese
 Hugh de Stafford, II conte di Stafford – nobile inglese
 Humphrey Stafford, I duca di Buckingham (1402) – nobile inglese
 Humphrey Stafford, conte di Stafford (1425) – nobile inglese
 James Francis Stafford – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense
 Jean Stafford – scrittrice statunitense
 Jo Stafford – cantante statunitense
 John Stafford, I conte di Wiltshire – nobile inglese
 Kelly Stafford – attrice pornografica britannica
 Matthew Stafford – giocatore di football americano statunitense
 Michelle Stafford – attrice statunitense
 Natalie Stafford – ex cestista australiana
 Ralph Stafford, I conte di Stafford – nobile e militare inglese
 Roger Stafford, VI barone Stafford – nobile inglese
 Shaun Stafford – ex tennista statunitense
 Thomas Stafford (1533) – nobile ribelle inglese
 Thomas Stafford (1930) – astronauta statunitense
 Tom Stafford – astronomo statunitense
 Trisha Stafford – ex cestista statunitense
 William Stafford (1500) – cortigiano e militare inglese
 William Stafford (1554) – cortigiano e cospiratore
 William Stafford (1593) – autore e proprietario terriero inglese

Altro 
13857 Stafford – asteroide della Fascia principale